Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 82 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 151

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 128

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 161
 Очков пропущено: 137

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 97
 Очков пропущено: 128

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 121

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 8
 Поражений: 17
 Процент побед: 32
 Очков набрано: 87
 Очков пропущено: 127

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Хьюстон Астрос
МЛБ в сезоне 1996